Джон Деуитт — имя и фамилия. Известные носители: Джон Ригель Деуитт (; 1881—1930) — американский легкоатлет и игрок в американский футбол, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
  (; 9 января 1880 — 20 июня 1962) — генерал в армии Соединённых Штатов Америки, командующий Западным военным округом США в годы Второй мировой войны, известный открытой поддержкой им интернирования американцев японского происхождения и командованием боевыми действиями на Алеутских островах, некоторые из которых были захвачены японскими войсками во время Второй мировой войны.